Бісмарк Баррето Фарія — бразильський футболіст
 Дієго Баррето — парагвайський футболіст
 Едгар Баррето — парагвайський футболіст
 Октавіо Лепаже Баррето — президент Венесуели
 Пауло Баррето — бразильський криптограф
 Хосе Ігнасіо де Маркес Баррето — колумбійський державний діяч, правник і професор, двічі обіймав посаду президента Республіки Нова Гранада